Zeneli je priimek več oseb:
 Arbër Zeneli, kosovski nogometaš
 Gena Zeneli, slovenski plesalec
 Nana Zeneli, slovenska medijska osebnost